El término conductor puede referirse, en esta enciclopedia:

 al chofer (o «conductor»), la persona encargada de conducir un vehículo de motor para transportar a otras personas;
 al presentador (o «conductor» o «anfitrión»), la persona que conduce un programa de radio o televisión;
 al conductor eléctrico, el material que ofrece poca resistencia al movimiento de una carga eléctrica;
 al director de orquesta (o «conductor»), el músico encargado de la dirección de un ensamble musical.

Enlaces externos